Попі́в Кут — урочище в Україні. Знаходиться на території Ліплявської громади Черкаського району.

Урочище розташоване за 3,5 км на південний захід від села Сушки, на узбережжі річки Дніпро. являє собою луки та чагарники, які зростають на піщаних пагорбах. Зі сходу урочище обмежене невеликою річкою, яка стікає до озера Полтавського. На заході луки виходять до узбережжя Дніпра. Висота пагорбів сягає 83 м.

Через територію урочища був збудований газопровід Уренгой-Ужгород.

Урочища Канівського району
Прохорівська сільська рада (Канівський район)
Урочища Черкаського району